Schilfgraseule steht für:
 Gelbbraune Schilfgraseule, siehe Weißfleck-Graseule, Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Eulenfalter
 Rötlichgelbe Schilfgraseule, siehe Spitzflügel-Graseule, Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Eulenfalter
 Wandernde Schilfgraseule, siehe Mythimna unipuncta, Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Eulenfalter
 Weißfleckige Schilfgraseule, siehe Weißpunkt-Graseule, Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Eulenfalter

Siehe auch:
 Schilf-Graseule, Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Eulenfalter